Travelers Tankard 2014, prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2014 odbyły się między 27 stycznia a 2 lutego 2014 w Smiths Falls na lodowisku Smiths Falls Community Memorial Centre.

W zawodach wzięło udział 11 drużyn, grały systemem każdy z każdym. Tytułu mistrzowskiego z 2013 broniła drużyna Glenna Howarda. W turnieju triumfował Mark Bice, który w finale pokonał Howarda 6:5. W 9. endzie doprowadził do remisu i przejął ostatni end.

Zwycięzca będzie reprezentował Ontario w marcu 2014 na Tim Hortons Brier 2014.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
27 stycznia 2014; 14:00

Sesja 2. 
27 stycznia 2014; 19:30

Sesja 3. 
28 stycznia 2014; 14:00

Sesja 4. 
28 stycznia 2014; 19:00

Sesja 5. 
29 stycznia 2014; 9:00

Sesja 6. 
29 stycznia 2014; 14:00

Sesja 7. 
29 stycznia 2014; 19:00

Sesja 8. 
30 stycznia 2014; 14:00

Sesja 9. 
30 stycznia 2014; 19:00

Sesja 10. 
31 stycznia 2014; 14:00

Sesja 11. 
31 stycznia 2014; 19:00

Play-off

1-2 
1 lutego 2014; 14:00

3-4 
1 lutego 2014; 19:00

Półfinał 
2 lutego 2014; 9:00

Finał 
2 lutego 2014; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 

2014 w curlingu
2014
2014 w Kanadzie